Национальная премия ГДР — премия, учреждённая в Германской Демократической Республике в 1949 году.

Премией награждались люди, имевшие особые заслуги в области науки и техники, культуры и искусства, изобретатели и рационализаторы.

Традиционно церемония награждения проводилась 7 октября, в День Республики. Награждались не только граждане ГДР, но и иностранцы (например, лауреатами премии становились граждане СССР: селекционер В. Н. Ремесло, кинооператоры А. Г. Кричевский и К. И. Рыжов, мультипликатор Ф. С. Хитрук).

Премия имела три степени. Награждённые премией 1-й степени получали 100 тысяч марок, за 2-ю степень — 50 тысяч марок и 25 тысяч марок за 3-ю.

Награждённым вручался золотой знак диаметром 26 миллиметров. На лицевой части этого знака был изображён портрет Гёте и надпись «Deutsche Demokratische Republik», на обороте надпись «Nationalpreis» (Национальная премия). Носить этот знак следовало на груди справа.

См. также 
 Лауреаты Национальной премии ГДР (неполный список)
  (полный список на немецком языке)

Литература 
 Dietrich Herfurth: Der Nationalpreis der DDR. Zur Geschichte einer deutschen Auszeichnung. Mit allen Preisträgern, Titeln und Tätigkeitsgebieten. Selbstverlag, Berlin. 2006 
 Taschenlexikon Orden und Medaillen Staatliche Auszeichnungen der DDR. VEB Bibliographisches Institute Leipzig. 1983